

Toponyme
 Denney : commune de France

Patronyme
 James Denney : sauteur à ski américain, né en 1957
 Jim Denney : sauteur à ski américain, né en 1957
 Jim Denney : sauteur à ski américain, né en 1983
 Dix Denney : guitariste de rock américain